Моисей Яковлевич Цузмер (1884 – 1947) – биолог, педагог

Биография 
М. Я. Цузмер родился в 1884 году.

Закончил естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета.

В 1920— 1922 годах преподавал биологию и общее мироведение в Одесском институте народного образования. С 1921 года был первым заведующим еврейским сектором факультета социального воспитания этого института.

С 1922 года был профессором Московского педагогического института имени В. И. Ленина.

В годы войны, будучи в эвакуации, с мая 1942 года заведовал кафедрой природоведения и химии Оренбургского института усовершенствования учителей.

Умер в 1947 году в Москве.

Семья 
 Жена — Мария Львовна Цузмер, микробиолог.
 Дочери — Ревекка (Рена) Моисеевна Цузмер, художник-керамист; Анна Моисеевна Цузмер, педагог, автор школьных учебников по биологии и анатомии.

Научная деятельность 
Является автором учебника по зоологии для общеобразовательных школ, методических работ.

Работы 
 Зоология: Учебник для 6 и 7 классов неполной средней и средней школы: Утвержден Наркомпросом РСФСР / М. Я. Цузмер. –  4-е изд. – М.:Учпедгиз, 1936. – 240 с. :

 Наука о животных и религия : дополнение к учебнику "Зоология"  М. Я. Цузмера для VI и VII классов неполной средней школы / М. Я. Цузмер, А. А. Парамонов и Н. Н. Плавильщиков. – М.: Учпедгиз, 1937. – 46  с.

 Методика преподавания анатомии и физиологии человека в средней школе: Пособие для учителей средней школы и студентов педвузов/ М. Я. Цузмер, П. И. Суворова, И. В. Козырь. –  М.: Учпедгиз, 1938. – 308 с.

Литература 
 Еврейское высшее образование в Одессе (1917 - 1930-е гг.): история, опыт, традиции / В. В. Левченко // Иудаика в Одессе: сборник статей по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского национального университета им. И. И Мечникова. – Вып. 2. – Одесса: Фенікс, 2013.  – С. 6 - 27.

 На жизненном пути: автобиографические очерки. – Кн. 2/ Б. Е. Райков.  – С.- Пб: Коло, 2011. – С. 648.

 Евреи в профессорско-преподавательском составе Одесского института народного образования (1920 – 1930): ретроспективный анализ/ В. В. Левченко // Научные труды по иудаике: Материалы  ХVII  международной  ежегодной конференции по иудаике. – Т. II. –  М.: «Сэфер», 2010. – С. 245 – 260.
 Науковці Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Біографічний словник/ В. М. Букач. — Вип. 3 — Одеса: ПНПУ, 2020. — С. 84- 85. http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/6424/1/Bukach%20Valery%20Mykhailovych.pdf

Родившиеся в 1884 году
Родившиеся в Российской империи
Умершие в 1947 году
Умершие в Москве
Выпускники физико-математического факультета Императорского Новороссийского университета
Преподаватели Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского
Преподаватели МПГУ
Биологи СССР
Педагоги СССР
Авторы учебников по биологии